Аллсвенскан 1960 — 36-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1960 року розпочався 18 квітня й завершився 16 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1960 у Швеції